La Norgesmesterskapet G19 2014 di calcio è stata la 62ª edizione del torneo. È iniziata l'11 aprile ed è terminata il 21 novembre 2014. Il successo finale è andato al Brann, che ha vinto per 3-2 la finale contro il Lillestrøm, conquistando così la coppa per l'ottava volta nella sua storia.

Primo turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 aprile 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 aprile 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 aprile 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 aprile 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 aprile 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 aprile 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 aprile 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 aprile 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 aprile 2014

Secondo turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 maggio 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 maggio 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 maggio 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 maggio 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 maggio 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 maggio 2014

Terzo turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 giugno 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 giugno 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 giugno 2014

Quarto turno

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 agosto 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 agosto 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 agosto 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 agosto 2014

Quarti di finale

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 settembre 2014

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7 settembre 2014

Semifinale

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 settembre 2014

Finale

Formazioni

Note

Collegamenti esterni

Calcio nel 2014
Edizioni della Norgesmesterskapet G19